El campionat del món d'escacs femení de 1996 fou guanyat per Susan Polgar, qui va derrotar la campiona regnant Xie Jun en el matx pel títol.

Torneig Interzonal de 1993 
Com a part del procés de classificació, es va celebrar un torneig Interzonal a Jakarta entre juliol i agost de 1993, amb les millors jugadores de cada zona de la FIDE. Hi varen prendre part 39 jugadores, de les quals les set primeres es classificaven pel torneig de Candidates (Sofieva fou eliminada després d'un playoff de desempat contra Cramling i Foisor). Per segon cop, l'Interzonal es jugà per sistema suís a 13 rondes.

{| class=wikitable
|+ Torneig Interzonal femení de 1993
|-
! !! Jugadora !! Ràting !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Punts !! Desempat
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 ||  Ketevan Arakhamia  || 2440 || +25 || +32 || +7 || =6 || =30 || =3 || +10 || =2 || +5 || =9 || +14 || =4 || =8 || 9½ || 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  || 2435 || +31 || +5 || -6 || +26 || +4 || +12 || -3 || =1 || +13 || -14 || +9 || =8 || +10 || 9 || 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  Maia Txiburdanidze  || 2510 || +14 || =13 || +10 || =30 || +6 || =1 || +2 || =5 || +8 || -4 || =15 || =7 || =12 || 8½ || 65.75
|- bgcolor="#ccffcc"
| 4 ||  || 2405 || =15 || +38 || +13 || =12 || -2 || +22 || =11 || =9 || +18 || +3 || =5 || =1 || =6 || 8½ || 61.00
|- bgcolor="#ccffcc"
| 5 ||  || 2335 || +35 || -2 || +19 || =11 || =22 || +7 || +6 || =3 || -1 || +13 || =4 || +15 || =17 || 8½ || 61.00
|- bgcolor="#ccffcc"
| 6 ||  || 2525 || +18 || +8 || +2 || =1 || -3 || =11 || -5 || +19 || +12 || -15 || =7 || +9 || =4 || 8 || 61.75
|-
| 7 ||  || 2390 || +36 || +23 || -1 || +31 || -12 || -5 || -13 || +32 || +37 || +11 || =6 || =3 || +15 || 8 || 50.25
|- bgcolor="#ccffcc"
| 8 ||  || 2360 || bye || -6 || =14 || +15 || -10 || +38 || =21 || +26 || -3 || +18 || +12 || =2 || =1 || 8 || 47.50
|-
| 9 ||  || 2245 || =12 || -26 || +33 || =13 || +17 || =21 || +30 || =4 || +11 || =1 || -2 || -6 || +20 || 7½ || 51.25
|-
| 10 ||  || 2395 || +24 || +11 || -3 || =22 || +8 || +30 || -1 || -13 || -15 || +21 || +20 || +14 || -2 || 7½ || 50.75
|-
| 11 ||  || 2335 || +37 || -10 || +17 || =5 || +38 || =6 || =4 || =12 || -9 || -7 || =16 || +26 || +13 || 7½ || 49.00
|-
| 12 ||  || 2410 || =9 || =22 || +18 || =4 || +7 || -2 || +14 || =11 || -6 || =17 || -8 || +23 || =3 || 7 || 51.25
|-
| 13 ||  Nino Gurieli  || 2355 || +29 || =3 || -4 || =9 || +28 || =16 || +7 || +10 || -2 || -5 || +19 || =17 || -11 || 7 || 49.00
|-
| 14 ||  || 2285 || -3 || +29 || =8 || =16 || +34 || =26 || -12 || +30 || +21 || +2 || -1 || -10 || =18 || 7 || 46.50
|-
| 15 ||  || 2240 || =4 || =16 || +36 || -8 || -21 || +34 || =17 || +38 || +10 || +6 || =3 || -5 || -7 || 7 || 46.00
|-
| 16 ||  || 2365 || =38 || =15 || =33 || =14 || =31 || =13 || -19 || +27 || -17 || +37 || =11 || =21 || +28 || 7 || 42.75
|-
| 17 ||  || 2345 || =30 || =19 || -11 || +39 || -9 || =27 || =15 || +36 || +16 || =12 || =23 || =13 || =5 || 7 || 41.50
|-
| 18 ||  Anda Šafranska  || 2290 || -6 || +28 || -12 || =36 || +32 || +37 || =26 || +23 || -4 || -8 || =31 || +30 || =14 || 7 || 40.25
|-
| 19 ||  || 2225 || =26 || =17 || -5 || =32 || +24 || =31 || +16 || -6 || =23 || +30 || -13 || -20 || +34 || 6½ || 39.75
|-
| 20 ||  || 2340 || =28 || +21 || -30 || -38 || -37 || =29 || +35 || =22 || +24 || +31 || -10 || +19 || -9 || 6½ || 39.75
|-
| 21 ||  || 2305 || =27 || -20 || +39 || =28 || +15 || =9 || =8 || =31 || -14 || -10 || +34 || =16 || =23 || 6½ || 38.25
|-
| 22 ||  || 2320 || +39 || =12 || =26 || =10 || =5 || -4 || -23 || =20 || =28 || =34 || -30 || +35 || +33 || 6½ || 37.00
|-
| 23 ||  Nino Khurtsidze  || 2325 || +34 || -7 || =16 || -27 || =36 || +39 || +22 || -18 || =19 || +26 || =17 || -12 || =21 || 6½ || 36.50
|-
| 24 ||  || 2235 || -10 || =37 || -27 || +35 || -19 || -32 || bye || +25 || -20 || =33 || +39 || +31 || =26 || 6½ || 28.25
|-
| 25 ||  || 2270 || -1 || =33 || -28 || -34 || =29 || =35 || +39 || -24 || bye || -38 || +37 || +32 || +31 || 6½ || 27.00
|-
| 26 ||  || 2365 || =19 || +9 || =22 || -2 || +27 || =14 || =18 || -8 || =31 || -23 || +28 || -11 || =24 || 6 || 39.00
|-
| 27 ||  || - || =21 || -30 || +24 || +23 || -26 || =17 || -31 || -16 || +29 || -28 || bye || -33 || +37 || 6 || 30.75
|-
| 28 ||  || 2160 || =20 || -18 || +25 || =21 || -13 || =36 || -38 || bye || =22 || +27 || -26 || +29 || -16 || 6 || 30.75
|-
| 29 ||  || 2190 || -13 || -14 || =35 || =33 || =25 || =20 || =36 || =34 || -27 || bye || +32 || -28 || +30 || 6 || 28.25
|-
| 30 ||  || 2175 || =17 || +27 || +20 || =3 || =1 || -10 || -9 || -14 || +38 || -19 || +22 || -18 || -29 || 5½ || 36.00
|-
| 31 ||  || 2260 || -2 || +35 || +32 || -7 || =16 || =19 || +27 || =21 || =26 || -20 || =18 || -24 || -25 || 5½ || 33.50
|-
| 32 ||  || 2350 || +33 || -1 || -31 || =19 || -18 || +24 || =37 || -7 || =36 || +35 || -29 || -25 || +39 || 5½ || 28.25
|-
| 33 ||  || 2185 || -32 || =25 || -9 || =29 || -39 || bye || =34 || -37 || =35 || =24 || +38 || +27 || -22 || 5½ || 25.50
|-
| 34 ||  || 2080 || -23 || -36 || bye || +25 || -14 || -15 || =33 || =29 || +39 || =22 || -21 || +38 || -19 || 5½ || 22.50
|-
| 35 ||  || 2155 || -5 || -31 || =29 || -24 || bye || =25 || -20 || +39 || =33 || -32 || +36 || -22 || +38 || 5½ || 21.00
|-
| 36 ||  || 2210 || -7 || +34 || -15 || =18 || =23 || =28 || =29 || -17 || =32 || =39 || -35 || bye || FF* || 5 || 22.25
|-
| 37 ||  || 2090 || -11 || =24 || -38 || bye || +20 || -18 || =32 || +33 || -7 || -16 || -25 || +39 || -27 || 5 || 20.50
|-
| 38 ||  || 2235 || =16 || -4 || +37 || +20 || -11 || -8 || +28 || -15 || -30 || +25 || -33 || -34 || -35 || 4½ || 
|-
| 39 ||  || - || -22 || bye || -21 || -17 || +33 || -23 || -25 || -35 || -34 || =36 || -24 || -37 || -32 || 2½ || 
|}

Starr no va jugar la seva partida de la darrera ronda, i per això no hi va haver cap descans.

Torneig de Candidates 1994-95 
Les set classificades del torneig Interzonal s'ajuntaren amb les dues finalistes del torneig previ, Ioseliani i Polgar. Aquestes nou jugadores disputaren un torneig per sistema round-robin a doble volta a Tilburg el setembre de 1994, i les dues primeres avançarien a la següent fase. Polgar i l'excampiona Chiburdanidze empataren al primer lloc amb dos punts d'avantatge sobre la resta de jugadores. La final es va jugar a Sant Petersburg el març de 1995 i fou dominada per Polgar que va guanyar el matx per 5½-1½ sense perdre cap partida.

{| class=wikitable
|+ Torneig de Candidates de 1994
|-
! !! Jugadora !! Ràting !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Punts !! Desempat
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 ||  || 2550 || - || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 1 || 1 || 1½ || 1 || 10½ || 81.25
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  Maia Txiburdanidze  || 2520 || 1 || - || 1½ || ½ || 1½ || 1½ || 1 || 2 || 1½ || 10½ || 79.00
|-
| 3 ||  || 2525 || ½ || ½ || - || 1 || 0 || 2 || 1½ || 1½ || 1½ || 8½ || 
|-
| 4 ||  || 2475 || ½ || 1½ || 1 || - || 1 || ½ || 1 || ½ || 2 || 8 || 61.75
|-
| 5 ||  || 2400 || 0 || ½ || 2 || 1 || - || 1 || 1 || 1 || 1½ || 8 || 59.25
|-
| 6 ||  || 2370 || 1 || ½ || 0 || 1½ || 1 || - || 1 || 1½ || 1 || 7½ || 
|-
| 7 ||  Nana Ioseliani  || 2435 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || - || 1 || ½ || 7 || 58.25
|-
| 8 ||  || 2405 || ½ || 0 || ½ || 1½ || 1 || ½ || 1 || - || 2 || 7 || 50.25
|-
| 9 ||  Ketevan Arakhamia  || 2450 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1½ || 0 || - || 5 || 
|}

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Matx final de Candidates, 1995
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Total
|-
| align=left |  Maia Txiburdanidze 
| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 1½
|-
| align=left | 
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 5½
|}

Matx pel campionat del món, 1996 
El matx final pel campionat del món es va disputar a Jaén el 1996 i, com el Torneig de Candidates, fou dominat per Polgar, qui va guanyar 6 partides (contra 2 de la seva rival), i va batre la campiona Xie Jun per quatre punts.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+ Matx final pel campionat del món d'escacs femení de 1996
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Total
|-
| align=left | 
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || 8½
|-
| align=left | 
|style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 4½
|}

Referències 

1996
Escacs
Competicions d'escacs a Espanya
Jaén
1996